Der Kanton Le Val du Dropt ist ein französischer Kanton in den Arrondissements Agen und Villeneuve-sur-Lot im Département Lot-et-Garonne in der Region Nouvelle-Aquitaine; sein Hauptort ist Miramont-de-Guyenne.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 25 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Le Val du Dropt